Bärenmühle steht für
Bärenmühle (Wien)
Bärenmühle (Frankenau) bei Kassel
 kurz für Bärwindmühle, eine Turmwindmühle, deren Turm als Wehrturm ausgeführt ist

Siehe auch
Bärnmühle 
Bernmühle
Bärmühle